Stowarzyszenie Czysta Polska – stowarzyszenie założone w 2012 roku. Prezesem zarządu jest polski przedsiębiorca i sportowiec Rafał Sonik. Organizacja propaguje wśród społeczeństwa nawyki, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego oraz popularyzowanie wiedzy na temat ekologii. Stowarzyszenie do swych akcji angażuje wolontariuszy.

Imprezy kulturalne 
Stowarzyszenie Czysta Polska inicjuje wiele imprez kulturalnych poświęconych środowisku. Są to m.in.:

 Czyste Tatry – to projekt, odbywający się cyklicznie w wakacje. Jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wolontariusze co roku wyruszają na górskie szlaki, by sprzątać śmieci pozostawiane przez turystów. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że „śmiecenie to obciach”. W projekt zaangażowani są np.: Rafał Sonik, Remigiusz „Rezigiusz” Wierzgoń, Tatiana Mindewicz-Puacz, Krzysztof Wielicki. W ramach projektu „Czyste Tatry” od 2018 roku, organizowany jest Małopolski EkoMeetup, którego ambasadorem został Remigiusz „Rezigiusz” Wierzgoń. Inicjatywę wspierają też inni Internetowi twórcy. EkoMeetup urozmaicają koncerty, spotkania z ambasadorami i zaproszonymi gośćmi oraz różne gry i zabawy dla najmłodszych uczestników. 6 grudnia 2019 roku odbyła się gala „Złote Spinacze”, na której projekt „Czyste Tatry” został nagrodzony Srebrnym Spinaczem za Event Społeczny Roku 2019.
 Czyste Plaże – akcja organizowana przy współpracy z marką Barefoot, angażująca wolontariuszy, celebrytów oraz władze lokalne. Celem akcji jest sprzątanie plaż i wybrzeży nadmorskich miast i uświadamianie, że podczas nadmorskiego wypoczynku należy dbać o środowisko i nie zostawiać odpadów na plażach.
 Czyste Beskidy – projekt angażujący wolontariuszy, którzy wychodzą na wyznaczone szlaki Beskidów i sprzątają zalegające tam śmieci. Podczas akcji organizowane są różne konkursy i atrakcje. W ramach projektu „Czyste Beskidy” w szkołach podstawowych oraz średnich prowadzone są darmowe warsztaty dla dzieci i młodzieży. Oprócz tradycyjnego zbierania odpadów, organizowany jest także Plogging.

Przypisy

Bibliografia 
 Więcej informacji o akcji „Czyste Beskidy”. „Czyste Beskidy” [dostęp 2020-01-30]
 Więcej informacji o Stowarzyszeniu „Czysta Polska”, Czysta Polska” [dostęp 2020-01-30]
 Wyniki XVII edycji konkursu Złote Spinacze Złote Spinacze 2019 [dostęp 2020-01-30]

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny kanał You Tube projektu „Czyste Tatry” [dostęp 2020-01-30]
 „Czyste Tatry” ekoMałopolska 2019 [dostęp 2020-01-30]
 „Barefoot Projekt Czysta Plaża” [dostęp 2020-01-30]
 Oficjalny profil Instagram projektu „Czyste Tatry” [dostęp 2020-01-30]

Stowarzyszenia ekologiczne
Stowarzyszenia w Krakowie